Gnocco – forma singolare di gnocchi, preparazione di cucina diffusa nel mondo
 Gnocco fritto – piatto italiano tradizionale dell'Emilia Romagna
 Re Gnocco – maschera di carnevale

Pagine correlate 
Gnocchi (disambigua)

Altri progetti